Пётр Высоцкий:
 Высоцкий, Пётр (1797—1875) — польский офицер, участник национально-освободительного движения.
 Высоцкий, Пётр Иосифович (1916—1946) — Герой Советского Союза.